Storfurstinnan Tatiana Nikolajevna Romanova (ryska Великая Княжна Татьяна Николаевна), född 10 juni 1897, död 17 juli 1918 i Jekaterinburg. Hon var dotter till Rysslands siste tsar Nikolaj II och hans hustru Alexandra av Hessen. Syskon var Olga, Maria, Anastasia och Aleksej.

Biografi
Tatiana tycks ha varit den av sina systrar som var mest känd för allmänheten under sin samtid. Hon beskrivs som välbalanserad, lugn, reserverad och bestämd och som den av alla syskon som mest liknade sin mor. Hon beskrivs också som moderns favorit bland systrarna och den som hade mest inflytande på henne. Liksom sina systrar fick hon en ganska enkel och stram uppväxt: de sov på hårda sängar utan kuddar, och då de inte studerade förväntades de arbeta med broderier och sömnadsarbeten som såldes för välgörande ändamål.

Hon och hennes systrars relation till Rasputin var mycket omtalad. Rasputin hade fått stort inflytande över hennes mor då han sade sig kunna bota och lindra deras brors blödarsjuka. Han fick också stort inflytande över de fyra systrarna, som liksom sin mor tycks ha utvecklat ett nära och förtroendefullt förhållande till honom. Deras sköterska Sofia Ivanovna Tyutcheva var chockerad att deras mor tillät Rasputin att besöka systrarna i deras sovrum när de var i sina nattlinnen, när han talade med dem och omfamnade dem. Det cirkulerade rykten om att Rasputin hade förfört både modern och de fyra döttrarna. Liksom sin mor och sina systrar skrev hon tillgivna brev till Rasputin då han var frånvarande. Breven nämner inget sexuellt, men var ändå mycket intimt kärleksfulla, och då kopior av dem spreds och cirkulerade väckte de skandal. Det gav bland att upphov till pornografiska karikatyrer, där Rasputin avbildades medan han hade sex med kejsarinnan då de fyra storfurstinnorna nakna tittade på tillsammans med Anna Vyrubova.

1914 föreslogs hon som tänkbar äktenskapspartner för Alexander I av Jugoslavien, men diskussionerna upphörde vid krigsutbrottet. Hon tjänstgjorde som sjukvårdare för röda korset under första världskriget. Under ryska revolutionen 1917 arresterades hon tillsammans med sina föräldrar och syskon. Familjen befann sig vid tiden för revolutionen i Tsarskoje Selo, där de först hölls kvar i husarrest. Därefter fördes de i fångenskap först till Tobolsk och därefter till Jekaterinburg.

Tatiana mördades av bolsjevikerna tillsammans med hela sin familj i samband med den ryska revolutionen. Tatiana har martyrförklarats av den ryska ortodoxa kyrkan.

Anfäder

Se även 
 Avrättningen av tsarfamiljen

Referenser

Externa länkar

Födda 1897
Avlidna 1918
Romanov
Kungligheter som blivit mördade
Kvinnor
Ryska storfurstinnor
Personer under ryska revolutionen
Mottagare av Sankta Katarinas orden